Гургуст:

 Гургуст — пятнадцатый легендарный король Британии.
 Гургуст ап Кенеу — сын правителя Эбрука Кенеу ап Коэля.